Embasac (en francès Ambazac) és un municipi francès, situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Soufflenheim
  Eckental

Referències

Vegeu també 
 Monts d'Ambazac

Municipis de l'Alta Viena